Сарос 116 повторювався кожні 18 років 11 днів та містив 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 23 червня 727 року і досягла стадії кільцеподібних затемнень 10 жовтня 907 року. Гібридні та повні затемнення були відсутні. Серія закінчилася частковим затемненням 22 липня 1971 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 116 на сайті НАСА

Сарос